

Piemonte

Provincia di Novara
 Castello Visconteo – a Castelletto sopra Ticino

Provincia di Vercelli
 Castello Visconteo – a Vercelli

Lombardia

Città metropolitana di Milano
 Castello Visconteo – ad Abbiategrasso
 Castello Visconteo – a Buccinasco
 Castello Visconteo – a Cusago
 Castello Visconteo – a Legnano

Provincia di Varese
 Castello Visconteo – a Fagnano Olona
 Castello Visconti di San Vito – a Somma Lombardo

Provincia di Lodi
 Castello Visconteo – a Lodi

Provincia di Pavia
 Castello Visconteo – a Voghera
 Castello Visconteo – a Pavia
 Castello Visconteo – a Sartirana Lomellina

Provincia di Cremona
 Castello Visconteo – a Pandino

Provincia di Bergamo
 Castello Visconteo – a Pagazzano

Svizzera
 Castello Visconteo – a Locarno